Le terme Route 153 peut désigner plusieurs routes :

 BR-153 au Brésil
 Route 153 au Québec, Canada
 Route nationale 153 en France
 Route départementale 153 dans les Yvelines, France